de Predestinatie binnen het christendom
 de Kadar binnen de islam
 de Voorzienigheid Gods binnen het christendom
 meer algemeen: het noodlot

Tevens kan het indirect verwijzen naar

 Deo volente, een verwijzing naar de lotsbestemming binnen het christendom
 Insjallah, een verwijzing naar de lotsbestemming binnen de islam